Скорпион може да се отнася за:
 Скорпиони – животни
 Скорпион (съзвездие)
 Скорпион (зодия)
 Скорпион (сериал)

Вижте също 
 Скорпиън (SSN-589)
 Скорпион ер
 Скорпиънс